Shila steht für: 

 einen weiblichen Vornamen, siehe Shila (Vorname)
 Shila; ein Fluss in Bangladesch
 Pancasila